La bataille de Champagne peut faire référence à :

 Bataille de Champagne (1914-1915) également appelé première bataille de Champagne : hiver 1914/1915
 Bataille de Champagne (1915) également appelé deuxième bataille de Champagne : automne 1915
 Bataille des monts de Champagne : avril -  ; également appelée « troisième bataille de Champagne »
 Bataille de Champagne (1918) également appelé quatrième bataille de Champagne : 15 -